Waldbuch ist ein Ortsname:

 Waldbuch (Frankenhardt), Weiler der Gemeinde Frankenhardt im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Waldbuch (Marktrodach), Dorf des Marktes Marktrodach im Landkreis Kronach, Bayern